Titley ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Titley (* 1950), britischer Politiker
 Mark Titley (* 1959), walisischer Rugby-Union-Spieler